Sambeek steht für:
 Sambeek (Ort), ein Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk und ehemalige Gemeinde, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant

Personen:
 Jan Cornelius van Sambeek (1886–1966), niederländischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kigoma